Некра́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Некрасова, Анна Алексеевна (1913—2004) — театральный режиссёр, народная артистка РСФСР (1990).
 Некрасова, Вера Леонтьевна (1884 (ст. стиль)–1979) — ботаник, систематик высших растений; историк ботаники.
 Некрасова, Галина Фёдоровна (1920—1995) — советский комсомольский и общественно-политический деятель, педагог, первый секретарь Марийского обкома ВЛКСМ.
 Некрасова, Дарья Дмитриевна (род. 1964) — белорусско-американская актриса, кинорежиссёр и ведущая подкаста.
 

 Некрасова, Евгения Игоревна (род. 1985) — российская писательница и сценаристка.

 
 
 Некрасова, Ксения Александровна (1912—1958) — русская поэтесса.
 Некрасова, Мария Фёдоровна (1899—1983) — актриса театра им. Вахтангова, Заслуженная артистка РСФСР, жена Б. Е. Захавы.
 Некрасова, Наталия Владимировна (род. 1970) — российская писательница, бард и переводчик.
 
 Некрасова, Элла Георгиевна (1926—2008) — советская актриса кино.
 Некрасова, Юлия Борисовна (1931—2004) — советский и российский логопед и психолог.
 Некрасова, Яна Анатольевна (род. 1976) — российская спортсменка (кёрлинг).Составные фамилии
 Некрасова-Попова, Вера Александровна (1903—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, учёный, доктор медицинских наук.

 Другое 
 Некрасова — река в Томской области.

 См. также 
 Некрасово
 Хутор Некрасова